Па́лтни (), также Пультеней в дореволюционном написании (см. ЭСБЕ).

 Палтни, Уильям, 1-й граф Бат (1684−1764) — английский политический деятель.
 Палтни, Ричард (1730—1801) — английский ботаник и врач.
 Мост Палтни (1769—1773) — трёхарочный мост через Эйвон в городе Бат, Великобритания.